En latin, un castrum est un lieu fortifié. 
 Pour l’Antiquité, consultez l'article camp romain : terme désignant le camp d’une légion romaine.
 Pour le Moyen Âge, ce mot désigne une structure médiévale où l'espace est partagé, d'un côté une zone seigneuriale, de l'autre un autre dévolue aux chevaliers (désigné aussi castra ou castella). Parcourir les liens suivants :
 castrum est un lieu d'habitat aristocratique et paysan clos et fortifié.
 plus spécialisé en science de l'histoire : incastellamento.
 Castrum-castellum, castrum et castellum sont des mots pratiquement synonymes qui désignent au Moyen-Âge, une ville ou un château fortifié.

Quelques articles liés à castrum 
 Castrum d'Andone
 Castrum Bigorra
 Castrum de Cazals
 Castrum de Lille, noyau historique de la ville de Lille
 Castrum de Montpaon
 Castrum Novum
 Castrum d'Orgueil
 Castrum de Pestillac
 Castrum Petrae Roseti
 Castrum de Puig Rom
 Castrum de Roquefort
 Castrum de Saintes
 Castrum Vesulium

Notes et références